

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Elizabeth Henstridge, (1987- ), actrice anglaise ;
 Natasha Henstridge, (1974- ), actrice canadienne.

Homonymie de patronyme